Vrila peut désigner :
Vrila, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kupres, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vrila, un prénom féminin albanais.